4207 Chernova è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1986, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0174433 UA e da un'eccentricità di 0,0551297, inclinata di 9,03544° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1986
Chernova